Friedolin steht für:
 eine Schreibung des männlichen Vornamens Fridolin
 Friedolin (Jugendbuchpreis), ein von der Stiftung Weltethos vergebener Jugendbuchpreis